Андре́й Топорков:
 Топорков, Андрей Дмитриевич (1916—1972) — Герой Советского Союза.
 Топорков, Андрей Львович (род. 1958) — советский и российский языковед, фольклорист и этнограф, член-корреспондент РАН.